Auenstein steht für:

 Auenstein, Gemeinde im Bezirk Brugg, Kanton Aargau
 Auenstein (Ilsfeld), Ortsteil der Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Burg Auenstein, Ruinenreste einer Höhenburg im Ortsteil Oetzerau, Gemeinde Oetz, Bezirk Imst, Tirol
 Schloss Auenstein, Schloss in der Gemeinde Auenstein, Bezirk Brugg, Kanton Aargau
 Reformierte Kirche Auenstein, reformierte Dorfkirche in der Gemeinde Auenstein, Bezirk Brugg, Kanton Aargau